Medaliści igrzysk olimpijskich w piłce wodnej – lista zawodników, zawodniczek i reprezentacji, które przynajmniej raz stanęły na podium zawodów olimpijskich w piłce wodnej.

Piłka wodna zadebiutowała na II Letnich Igrzyskach Olimpijskich, które odbyły się w 1900 roku w Paryżu. Od tego momentu piłka wodna była obecna na wszystkich igrzyskach. Na tych igrzyskach, jak i następnych w St. Louis, państwa były reprezentowane przez kluby pływackie lub sportowe. Międzynarodowy Komitet Olimpijski uznaje wyniki obu turniejów za oficjalne, mimo kontrowersji związanych z turniejem w Stanach Zjednoczonych (nie dopuszczono do startu niemieckiej drużyny oraz nie zapewniono sportowcom bezpiecznych warunków rywalizacji, w wyniku czego czterech olimpijczyków, w przeciągu roku, zmarło na dur brzuszny).

Od 1908, IV Letnich Igrzysk Olimpijskich w Londynie w piłce wodnej występowały wyłącznie reprezentacje narodowe. Po stu latach od pierwszego rozegranego turnieju mężczyzn, w programie XXVII Letnich Igrzysk Olimpijskich (2000, Sydney) pojawił się turniej kobiet w piłce wodnej, który był kontynuowany na wszystkich następnych igrzyskach.

Pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej wszech czasów zajmują Węgry z dorobkiem 9 złotych medali, 3 srebrnych i 3 brązowych. Są również reprezentacją, mającą największą liczbę wszystkich medali (15). Drugie w klasyfikacji są Włochy z 4 złotymi medalami, 3 srebrnymi i 3 brązowymi. Trzecia natomiast jest Wielka Brytania ze 4 złotymi medalami, wywalczonymi na początku XX wieku. W turnieju mężczyzn dwa razy jedno państwo sięgnęło po przynajmniej dwa medale na jednych igrzyskach (Francja – 1900, Paryż oraz Stany Zjednoczone – 1904, St. Louis), ze względu na charakter rozgrywanego turnieju (uczestniczyły wyłącznie kluby sportowe). Według obowiązujących przepisów, wedle których do udziału uprawnione są jedynie reprezentacje, ani w turnieju kobiet ani mężczyzn, taka sytuacja się nie powtórzy. W 1900 na II Letnich Igrzyskach Olimpijskich przyznano brązowy medal obu zespołom, które przegrały swoje mecze półfinałowe.

Najbardziej utytułowanym piłkarzem wodnym w turniejach mężczyzn na igrzyskach olimpijskich jest Węgier Dezső Gyarmati, który zdobył 3 złote medale, 1 srebrny i 1 brązowy w latach 1948–1964. Jest również zdobywcą największej liczby, pięciu medali.

Najbardziej utytułowaną piłkarką wodną w turniejach kobiet na igrzyskach olimpijskich jest Amerykanka Kami Craig, która zdobyła 2 złote medale i 1 srebrny w latach 2008–2016. Dwie Amerykanki, Heather Petri i Brenda Villa, zdobyły największą liczbę medali (4 medale  – 1 złoty, 2 srebrne i 1 brązowy), w latach 2000–2012.

Lista nie uwzględnia zawodniczek i zawodników, którzy znaleźli się w kadrze, ale nie wstąpili w żadnym meczu. Nie uwzględnia również zawodników, odnośnie do których są wątpliwości, czy wystartowali w zawodach. Dotyczy to zawodników brytyjskiego Osborne Swimming Club, których pierwotnie przedstawiano jako zdobywców medali: Johna Derbyshire’a, Williama Listera, Arthura Robertsona, Erica Robinsona i George’a Wilkinsona. Lister na pewno zmarł na tyfus podczas II wojny burskiej. Wilkinson grał w innym meczu w Walsall podczas turnieju olimpijskiego, a Robinson i Derbyshire grali w Manchesterze dwa dni po meczu finałowym. Nie ma żadnych dowodów, że Robertson został wybrany do kadry olimpijskiej.

Medaliści chronologicznie

Mężczyźni 
W poniższej tabeli przedstawiono wszystkich medalistów igrzysk olimpijskich w piłce wodnej w latach 1900–2016.

Kobiety 
W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie medalistki igrzysk olimpijskich w piłce wodnej w latach 2000–2016.

Turniej nieoficjalny (pokazowy) 
W 1920 roku podczas igrzysk olimpijskich rozegrany zostały nieoficjalny mecz pokazowy w piłce wodnej kobiet, który nie był zaliczany do klasyfikacji medalowej. Mecz między sobą rozegrały zawodniczki Hollandsche Dames Zwemclub. Spotkanie zakończyło się remisem.

Klasyfikacje medalowe

Klasyfikacja zawodników 
W poniższym zestawieniu ujęto klasyfikację zawodników, którzy zdobyli przynajmniej jeden medal olimpijski w piłce wodnej. W przypadku, gdy dany zawodnik zdobywał medale dla dwóch lub więcej krajów, podano wszystkie państwa, w barwach których startował. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników zdobyło tę samą liczbę medali wszystkich kolorów, wzięto pod uwagę najpierw kolejność chronologiczną, a następnie porządek alfabetyczny.

Klasyfikacja zawodniczek 
W poniższym zestawieniu ujęto klasyfikację zawodniczek, które zdobyły przynajmniej jeden medal olimpijski w piłce wodnej. W przypadku, gdy dwie lub więcej zawodniczek zdobyło tę samą liczbę medali wszystkich kolorów, wzięto pod uwagę najpierw kolejność chronologiczną, a następnie porządek alfabetyczny.

Klasyfikacja państw 
Poniższa tabela przedstawia klasyfikację państw, które zdobyły przynajmniej jeden medal olimpijski w piłce wodnej.

Klasyfikacja państw według lat 
W poniższej tabeli zestawiono państwa według liczby medali zdobytych w piłce wodnej podczas kolejnych edycji letnich igrzysk olimpijskich.

Klasyfikacja państw według konkurencji 
W poniższej tabeli przedstawiono liczbę medali zdobytych przez poszczególne państwa w konkurencjach w piłce wodnej.

Medaliści jako zawodnicy i trenerzy 
Czterech piłkarzy wodnych zdobyło medale, a następnie trenowało drużyny zajmujące miejsce medalowe. Po rozpadzie Jugosławii Ratko Rudić występował jako chorwacki trener.

Uwagi

Przypisy 

Piłka wodna na igrzyskach olimpijskich
Piłka wodna